Catedrala Sfântul Vasile se poate referi la:

 Catedrala Sfântul Vasile din București, prima biserică română unită cu Roma (greco-catolică) edificată în București
 Catedrala Sfântul Vasile din Moscova, catedrala situată în Piața Roșie din Moscova, Rusia